FC Tirol steht für:
 FC Swarovski Tirol, ehemaliger österreichischer Fußballverein (1986–1992)
 FC Tirol Innsbruck, ehemaliger österreichischer Fußballverein (1993–2002)